BiH:
 Moćevići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Crna Gora:
 Moćevići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja